Ringrose ist der Familienname folgender Personen

 Garry Ringrose (* 1995), irischer Rugby-Union-Spieler
 John Ringrose (* 1932), britischer Mathematiker